«А́МІ», ТзОВ — один із лідерів системної інтеграції і виробник комп'ютерної техніки в Україні. Компанія пропонує комплексні послуги з проєктування і створення сучасної інформаційної і інженерної інфраструктури на об'єктах будь-якої складності, а також послуги з навчання і сертифікації персоналу у області IT-технологій.

Структура 
У складі компанії:
 Головний офіс у місті Донецьк;
 Відділення у містах Дніпропетровськ, Запоріжжя, Київ, Луганськ, Маріуполь, Севастополь;
 Навчальний центр «Мережева академія — АМІ» у місті Донецьк;
 Сервісний центр АМІ у місті Донецьк та 70 містах;

Види діяльності 

 Системна інтеграція — компанія є постачальником спектру інфраструктурних рішень і професійних сервісів для забезпечення ефективної діяльності сучасного підприємства:
 Інтегровані рішення з підтримки управлінської діяльності;
 Системи автоматизації оперативно-господарської діяльності;
 Комплексні системи захисту інформації;
 Системи управління торговими процесами;
 Автоматизовані системи табельного обліку;
 Прикладне і системне ПО, легалізація;
 Структуровані кабельні системи;
 Рішення для територіально-розподілених мереж;
 Інформаційна безпека мереж;
 Телекомунікаційні системи;
 Рішення у області САПР;
 Серверні рішення;
 Комплексні системи безпеки;
 Рішення із захисту електроживлення;
 Виробництво комп'ютерів — «АМІ» є одним з провідних вітчизняних виробників комп'ютерів (входить в десятку провідних виробників). Компанія володіє однією з найсучасніших в Україні комп'ютерних фабрик потужністю в 120 тис. ПК в рік. Виробництво пройшло міжнародну сертифікацію ISO 9001:2000 і ISO 14001:2004;
 Підготовка IT-фахівців — «Мережева Академія — АМІ» — провідний начальний центр професійної підготовки і сертифікації ІТ-фахівців з сучасних технологій (сертифікований компанією Microsoft);
 Системи мікроклімату — компанія є професійним постачальником систем вентиляції, кондиціонування і опалювання. У даній області «АМІ» пропонує високотехнологічні системи кондиціонування і вентиляції для найширшого спектру об'єктів — житлові і офісні приміщення, приміщення із спеціальними вимогами до клімату, адміністративні і виробничі будівлі;
 Сервіс — Сервісний центр «АМІ» є найбільшим центром сервісу і ремонту комп'ютерної і офісної техніки в Східній Україні. СЦ «АМІ» авторизований компаніями CANON, XEROX, EPSON, RICOH, Panasonic, OKI, АРС, TOSHIBA і ін. Центр має представництва в 6 містах України, а його партнерська мережа налічує більше 70 сертифікованих партнерів у всій країні;

Торгові марки 
AMI, AMI Комп'ютери, Actima, Drakar

Історія 
Заснована в 1992.

1994 рік
 Випущений перший комп'ютер АМІ;

1995 рік
 Налагоджене масове виробництво комп'ютерів і серверів АМІ;

1996 рік
 Відкритий перший комп'ютерний салон в Донецьку;
 Відкриті представництва компанії в містах Запоріжжя і Горлівка;

1997 рік
 Отримання статусу Intel Product Integrator;
 Відкриття представництва компанії в місті Луганську;

1998 рік
 Виділення Сервісного Центру АМІ в окрему структуру;
 Створення Департаментів «Мережевих рішень і телекомунікацій» і «Систем безпеки»;
 Відкриття корпоративного Web-сервера компанії;

1999 рік
 Весь модельний ряд комп'ютерів і серверів «АМІ» успішно пройшов сертифікацію в системі УкрСЕПРО;
 Компанія АМІ одержує статус Certified Microsoft OEM System Builder Program Member;
 Створення навчального центру «Мережева Академія АМІ»;

2000 рік
 Компанія АМІ стає Intel Channel Program Member, Intel Advanced Network Reseller, учасником програми Intel e-Business Network і одержує статус Intel Premier Provider (Першокласний Постачальник рішень Intel);

2001 рік
 Відкриття відділення в Маріуполі;

2002 рік
 «Компанія року» на думку Microsoft на території Східної України;
 Сертифікація комп'ютерного виробництва за стандартом ISO 9002;
 Отримання статусу Microsoft Certified Partner;
 Отримання статусу Navision Solution Center;

2003 рік
 АМІ визнана найкращою в Україні у області упровадження новітніх продуктів і технологій Intel;
 Система управління якістю компанії «АМІ» успішно пройшла сертифікацію на відповідність стандарту ДСТУ ISO 9001-2001;
 Входження в Реєстр виробників і розповсюджувачів програмного забезпечення по програмних продуктах Microsoft, Oracle, Novell;
 Навчальний центр «Мережева Академія АМІ» одержав офіційний статус сертифікованого центру технічного навчання Microsoft (Microsoft Certified Technical Education Center, CTEC) — єдиного на той момент на Східній Україні;
 Отримання прав на роботи з технічного захисту інформації всіх видів, зокрема інформації, яка містить державну таємницю;
 Відкриття Севастопольського представництва компанії;

2004 рік
 Компанія АМІ і корпорація Intel відкрили перший в Східній Україні і другий в країні Центр компетенції Intel «Полігон»;
 Підписання угода про довгострокову співпрацю з Донецьким Національним Технічним Університетом;
 АМІ визнана лідером у області просування систем відеоспостереження VideoNet в Україні;

2005 рік
 Отримання вищого партнерського статусу Microsoft — «Золотий партнер» (Microsoft Gold Certified Partner);
 Франчайзінговий проєкт «Комп'ютери АМІ. Магазин партнерів» визнаний компанією Intel самим інноваційним маркетинговим проєктом в СНД;
 диплом компанії Cisco Systems за «Розвиток регіональних проектів»;

2006 рік
 Диплом Intel «За успішне просування серверної продукції Intel»;
 Найкращий партнер за ОЕМ версіями продуктів компанії ABBYY Україна;
 Компанія «АМІ» — авторизований партнер Apple;
 Компанія одержала статус HP Preferred Partner;
 «Амішка» — перший український дитячий комп'ютер;
 Компанія «АМІ» відмічена Intel за успіхи у області просування серверної продукції Intel;
 Статус Oracle Partner Member і участь в програмі Oracle Partner Network;
 Відкриття На базі компанії філіалу кафедри «Інформатики і прикладної математики» Донецького національного технічного університету (ДонНТУ);

2007 рік
 Вступ до Асоціації підприємств інформаційних технологій України.
 Відкриття однієї з найсучасніших в Україні комп'ютерних фабрик;
 Компанія приєдналася до Української федерації індустрії безпеки;
 Відкриття регіонального представництва в Кременчуку (Полтавська область);
 «АМІ» стала найкращим регіональним партнером McAfee в Україні;

2008 рік
 10 років роботи УЦ «Мережева Академія АМІ» та отримання статусу Авторизованого центру тестування «Thomson Prometric»;
 Одна з найбільших в Україні розподілених систем відеоспостереження для ТС «Амстор»;

2009 рік
 Компанія «АМІ» та «Комп'юЛінк Східна Європа» здійснили проєкт з побудови сучасної ІТ-інфраструктури для ВАТ «Єнакіївський металургійний завод» — одного з найбільших металургійних підприємств України, що входить до підрозділу сталі й прокату ТОВ «Метінвест Холдинг».
 Компанія «АМІ» успішно завершила впровадження системи цифрового відеоспостереження на заводі ЗАТ «Лафарж Гіпс» в Артемівську (Донецька область), одному з найбільших виробників гіпсокартону в Україні.
 Компанія АМІ завершила постачання комп'ютерної техніки власного виробництва для потреб Національного банку України на загальну суму 1,3 млн грн.
 Компанія «АМІ» отримала статус Trend Micro Affinityplus Partner.
 Компанія «АМІ» успішно завершила проєкт з технічного переоснащення систем управління і автоматики на основі волоконно-оптичних ліній зв'язку на ОАО «Авдіївський коксохімічний завод», найбільшому в Європі високотехнологічному коксохімічному підприємстві, що входить до Групи «Метінвест Холдинг».
 Компанія «АМІ» успішно завершила проєкт з впровадження відмовостійкого сервісу терміналів в інформаційно-телекоммуникаційній системі ЗАТ «Сармат», одного з чотирьох найбільших виробників пива в Україні.

2010 рік
 Компанія «АМІ» уклала контракт на комплексну підтримку ІТ-інфраструктури ДП НПКГ «Зоря-Машпроєкт», одного з найбільших державних підприємств України і провідного розробника і виготівника газотурбінних двигунів.
 Компанія АМІ підвищила свій партнерський статус по продуктах ЗАТ «Лабораторії Касперського» до Premier Partner.
 Компанія «АМІ» успішно прошла необхідну сертифікацію і підвищила свій партнерський статус до Золотого сертифікованого партнера «1С-Бітрікс».

Примітки

Посилання 
 Сайт ТОВ «АМІ» 
 Сайт навчального центру «Мережева академія — АМІ» 
 Сайт напряму інтернет-розробки і інтеграції WEB-АМИ 
 Стрічка новин АМІ на сайті АПІТУ
 Стрічка новин АМІ на сайті КО  

Українські виробники комп'ютерів
Члени АПІТУ
Підприємства у галузі інформаційних технологій
Системні інтегратори
Підприємства Донецька
Товариства з обмеженою відповідальністю